Live in Amsterdam – album dei Flairck del 1980
Live in Amsterdam – album di Candy Dulfer del 2001
Live in Amsterdam – album dei Toto del 2003
Live in Amsterdam – album dei Fishbone del 2005
Live in Amsterdam – album di Beth Hart (con Joe Bonamassa) del 2014